Икса (Иксина, Иксинская) — деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Расположена на правом берегу одноимённой реки в 15 км к северо-востоку от д. Кузнецово, в 24 км к востоку от села Таборы и в 320 км к северо-востоку от Екатеринбурга.

История 
В 1850 году в Таборинской волости Туринского округа Тобольской губернии. 

Согласно переписным листам переписи населения Российской империи 1897 года, жители деревни носили следующие фамилии: Иванов, Воронов, Самозванов, Сергеев, Шуклин, Тренин, Оверин, Екимов, Кузьмин, Кобяшев, Лебедев, Ильин, Храмцов, Васильев, Шамотайлов, Комисаров, Фирулёв, Зуев, Куренев, Байбаков, Меньщиков, Васев, Фесько, Бабинов, Черепков, Коченгин, Мягков, Чайка, Пономарёв, Куловин, Кирилесов, Кужельный.

С 1 января 2006 года является административным центром муниципального образования Кузнецовское сельское поселение.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Список улиц 
 1-й пер.
 2-й пер.
 Мира ул.
 Молодёжная ул.
 Набережная ул.
 Средний 2-й пер.
 Средний пер.
 Центральная ул.

Ссылки 
 Кузнецовское сельское поселение на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области

Населённые пункты Таборинского муниципального района